Urschendorf ist der Name folgender Orte:

 Urschendorf (Gemeinde St. Egyden am Steinfeld), eine Katastralgemeinde in Niederösterreich
 Urschendorf (Gemeinde Esternberg), eine Katastralgemeinde in Oberösterreich